Мату-Гросу () — штат Бразилії, розташований у Центрально-західному регіоні. Це третій за площею (906 тис. км²), але досить мало населений (2,6 млн, 19-й за населенням) штат Бразилії. Межує із штатами Пара, Рондонія, Амазонас, Мату-Гросу-ду-Сул, Токантінс і Гояс, а також з Болівією. Столиця та найбільше місто штату — Куяба́. Скорочена назва штату «MT». У штаті знаходиться заболочена низовина Пантанал та плато Мату-Гросу. Екологічні проблеми у штаті найгірші в Бразилії, штат страждає від активного знищення лісів.

Поділ 
{{wikidata|P150||}}</div>

Примітки

Посилання 

Засновані у Бразилії 1822
Штати Бразилії